Mario Bianchi, plus connu sous le pseudonyme Monty Banks (1897-1950), réalisateur italo-américain de cinéma
 Mario Bianchi (1905-1973), coureur cycliste italien.
 Mario Bianchi (né en 1939), réalisateur de cinéma italien, fils de Roberto Bianchi Montero
  (né en 1948), régisseur italien de spectacles télévisés sur Mediaset.
 Mario Bianchi, réalisateur du film La legge della mafia en 1965 et missionnaire en Polynésie.

Notes et références